Вытего́рский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — город Вытегра, в 360 км от Вологды и в 170 км до ближайшей железнодорожной станции в городе Подпорожье.

География 
Вытегорский район расположен на северо-западе Вологодской области и граничит с Архангельской, Ленинградской областями и Республикой Карелия.

Крупнейший по площади район в Вологодской области, территория его составляет около 13,1 тыс. км², то есть 9 % общей площади Вологодской области.

Крупнейшие реки: Ковжа, Большая Индоманка, Малая Индоманка, Корба. Крупнейшие озёра: Онежское озеро, Ковжское озеро, Кемское.

История 
Вытегорский район образован из Вытегорского уезда Постановлением ВЦИК от 1 августа 1927 года в Лодейнопольском округе Ленинградской области, с центром в городе Вытегра.

На основании Постановления ЦИК от 23 сентября 1937 года Вытегорский район вошёл в состав Вологодской области.

С 1 октября 1941 по 24 июня 1944 года часть района была оккупирована финскими войсками. Вокруг тогдашнего райцентра Ошта (Оштинский погост) была организована оборона, которая завершилась с наступлением на Петрозаводск летом 1944 года.

В 1950-е годы в состав Вытегорского района вошла часть территории ликвидированного Оштинского и Ковжинского районов, территория бывшего Андомского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (в городе Вытегра) составляет  % населения района.

Территориальное устройство 

 Административно-территориальные единицы
Вытегорский район в рамках административно-территориального устройства, включает 1 город районного значения (Вытегра) и 15 сельсоветов:

 Муниципальные образования
Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 8 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 7 сельских поселений.

Первоначально в рамках организации местного самоуправления к 1 января 2006 года в муниципальном районе были образованы 1 городское и 15 сельских поселений.  В апреле 2009 года были упразднены: Семёновское сельское поселение (включено в Алмозерское с административным центром в посёлке Волоков Мост); Макачевское и Тудозерское (включены в Андомское с административным центром в селе Андомский Погост). В мае-июне 2013 года были упразднены: Коштугское сельское поселение  (включено в Мегорское с административным центром в селе Мегра); Янишевское (включено в Девятинское с административным центром в селе Девятины). В ноябре 2016 года были упразднены: Саминское сельское поселение (включено в Андомское с административным центром в селе Андомский Погост); Мегорское, Казаковское (включены в Оштинское с административным центром в селе Мегра).

Населённые пункты 
В Вытегорском районе 206 населённых пунктов, в том числе 1 городской (город) и 205 сельских.

Новообразованные населённые пункты
В 2001 году были упразднены и объединены во вновь образованные населённые пункты: 
 деревни Железная Горка, Мегорский Погост и Ушакова — в село Мегра Мегорского сельсовета;
 деревни Марковская, Алексеевская, Васюковская, Дудниковская, Захарьевская, Иевлевская-2, Лукинская, Люговская, Мининская и Павловская — в село Коштуги Коштугского сельсовета;
 деревни Антоновская, Никоновская, Павловская, Федьковская и Якушевская — в деревню Сяргозеро Коштугского сельсовета;
 деревни Пустошь-Манойловская, Пустошь-Якушевская и Чикова Гора — в деревню Пустошь Коштугского сельсовета;
 деревни Анхимовская, Горка, Ефстифеевская и Тарасьевская — в деревню Верхняя Водлица Оштинского сельсовета;
 деревни Даниловская, Никитинская, Патракеевская и Перхинская — в деревню Нижняя Водлица Оштинского сельсовета.

Упразднённые населённые пункты 
В 2020 году были упразднены деревни Саминского сельсовета: Лечино, Мишино, Усть-Пажье.

Экономика 
По результатам сводного ранжирования районов области по темпам роста основных показателей Вытегорский район в 2008 году занял 26 место (из 26 районов). По росту объёма платных услуг населению район находится на 8 месте в области, по росту оборота розничной торговли — на 9 месте, по росту инвестиций в основной капитал и численности безработных — на 11 месте, по росту просроченной кредиторской задолженности — на 13 месте и по росту поступлений собственных доходов в районный бюджет занимает 21 место.

По результатам сводного ранжирования районов области по основным показателям в расчёте на одного жителя Вытегорский район занимает 13 место: 4 — по инвестициям в основной капитал, 5 — по поступлению собственных доходов в районный бюджет, 9 — по обороту розничной торговли и средней заработной плате, 11 — по объёму промышленного производства, последнее (26) место — по производству продукции животноводства.

Важнейшим показателем, характеризующим результат работы всех отраслей экономики района, является объём отгруженной продукции, выполненных работ, услуг. За 2008 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на сумму 3509,9 млн руб., что на 7,2 % превышает объём отгруженной продукции в 2007 году, но в сопоставимых ценах отмечается снижение на 5 %.

В начале 2010-х годов наблюдался приток частных инвестиций в туристическую сферу района. Построен гостиничный комплекс "Wardenclyffe Volgo-Balt" в г. Вытегра, ряд гостевых домов, в т.ч. в д.Ежезеро и д.Исаково.

Транспорт 
Город Вытегра — крупный узел автомобильных дорог, здесь проходят федеральная автодорога  Вологда — Медвежьегорск (часть маршрута Москва-Мурманск), а также региональные Лодейное Поле — Вытегра и Р1 Анненский мост—Плесецк (части маршрута Санкт-Петербург-Архангельск).

Онежское озеро является узловым для речного транспорта, через район проходит Волго-Балтийский водный путь, связывающий волжскую речную систему с беломорской и балтийской.

В районе нет магистральных железных дорог, но действует изолированная Белоручейская узкоколейная железная дорога, соединяющая лесной посёлок Янишево с берегом Волго-Балтийского канала.

Известные уроженцы 
 Аверин, Николай Степанович (1908—1944), Герой Советского Союза
 Бараев, Александр Иванович (1908—1985), советский агроном, Герой Социалистического труда
 Клюев, Николай Алексеевич (1884—1937), русский поэт, представитель так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.
 Кузнецов, Николай Иванович (1922—2008, Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы (один из четверых полных кавалеров ордена Славы, удостоенных звания Герой Советского Союза)

Достопримечательности 

 Церковь Богоявления в селе Акулово (входит в состав Палтогского погоста).
 Андома гора
 Водопад Падун
 Музей под открытым небом «Оштинский рубеж»
 Церковь Богоявления Господня в Палтоге
 Геоглиф «Ленин». В феврале 2019 года включен в список выявленных объектов культурного наследия Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации муниципального района 
 
 
 Белоручейская узкоколейная железная дорога